Rumunjska:
 Seleuş (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Seleuş (rijeka), rijeka